In 2014 werd het 84ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 12 januari tot 30 april. Coruripe werd de kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2014